Protium steht für:
 das einfachste Wasserstoff-Isotop 1H, siehe Wasserstoff#Isotope
 Protium (Gattung), eine Baumgattung aus der Familie der Balsambaumgewächse

Siehe auch: